Андрей Понкратов:
 Понкратов, Андрей Борисович (род. 1969) — российский журналист, ведущий телепрограмм («Вокруг света», «Человек мира с Андреем Понкратовым»).
 Понкратов, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский художник-постановщик.